Uffelmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Dirk Uffelmann (* 1969), deutscher Slawist 
 Gerd Uffelmann (1912–1999), deutscher Jurist und Pharmazeut 
 Heinrich Uffelmann (1641–1680), deutscher Ethnologe und evangelischer Theologe 
 Julius Uffelmann (1837–1894), deutscher Mediziner und Medizinhistoriker 
 Uwe Uffelmann (1937–2008), deutscher Pädagoge und Historiker und Geschichtsdidaktiker